Люби́мов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Любимов Артем Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Любимов Валентин Дмитрович/ Вікторин (Любимов) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Подільський і Брацлавський.
 Любимов Дмитро Гаврилович / Димитрій (Любимов) (1857—1935) — єпископ Православної Російської Церкви, єпископ Гдовський.
 Любимов Іван Степанович (1909—2000) — генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу.
 Любимов Ілля Петрович (нар. 1977) — російський актор театру і кіно.
 Любимов Микола Вікторович (нар. 1971) — російський державний та політичний діяч
 Любимов Микола Олексійович (1830—1897) — російський фізик, професор Московського університету.
 Любимов Олександр Михайлович (1879—1955) — російський та український живописець.
 Любимов Олександр Михайлович — російський журналіст.
 Любімов Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Любимов Олексій Борисович (* 1944) — російський піаніст.
 Любимов Павло Григорович (1938—2010) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, перекладач. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2000).
 Любимов Роман Юрійович (1992)  — російський хокеїст.
 Любимов Юрій Петрович (1917-2014)  — російський актор, режисер.

Жінки
 Любимова Ольга Борисівна ( 1980) — російська державна діячка. Міністр культури Російської Федерації з 21 січня 2020 року.

Російські прізвища